La ferriwhittakerite è un minerale appartenente al gruppo degli anfiboli Na-Ca-Mg-Fe-Mn-Li.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Anfibolo